Данилов Олексій Ілліч — радянський воєначальник, генерал-лейтенант, почесний громадянин Запоріжжя.
 Данілов Олексій Мячеславович — український політик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок